Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa AT&T) werd gespeeld van 18 tot en met 24 februari 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2002 trok 35.569 toeschouwers. Dit aantal was beduidend minder ten opzichte van 2001 (48.348), dit was te wijten aan de regen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires